Leon Airport kan syfta på:

Nicaragua 

 León Airport (flygplats i Nicaragua),

Spanien 

 León Airport (flygplats i Spanien), Kastilien och Leon, Provincia de León,

USA 

 Leon Airport (flygplats i USA), West Virginia, Mason County,